Toponímia:
 Les Borges Blanques, municipi de les Garrigues 
 Les Borges del Camp, municipi del Baix Camp 
 Estació de les Borges Blanques, estació de ferrocarril al nord-est de la població de les Borges Blanques a la comarca de les Garrigues
 Estació de les Borges del Camp, estació de ferrocarril al municipi de les Borges del Camp 
 Torrent de Na Borges, torrent de Mallorca 
 Villa General Borges, centre poblat al nord del departament de Río Negro (l'Uruguai)
 Organitzacions:
 Borges, S.A., grup empresarial català amb seu a Tàrrega (Urgell) dedicat a la comercialització i distribució d'oli d'oliva i fruits secs
 Barça Borges, secció d'handbol del Futbol Club Barcelona 
 Club Tennis Taula Borges, club de tennis de taula de la ciutat de Les Borges Blanques, Garrigues 
 Biografies:
 Celso Borges (San José, Costa Rica, 1988), futbolista costa-riqueny 
 Humberlito Borges Teixeira (Salvador, 1980), futbolista brasiler 
 Jorge Luis Borges (Buenos Aires, 1899 - Ginebra, 1986), escriptor argentí conegut pels seus contes, assajos i poemes
 Juan Carlos Onetti Borges (Montevideo, 1909 - Madrid, 1994), escriptor i periodista uruguaià 
 Mirtha Borges
 Willian Borges da Silva (Ribeirão Pires, 1988), futbolista brasiler